Deutsche Post, l'entreprise postale actuelle de l'Allemagne.
 Deutsche Post, nom officiel de la Deutsche Bundespost de 1947 à 1950.
 Deutsche Post, nom de l'ancienne poste nationale de la République démocratique allemande.

Voir aussi 
 Reichspost
 Deutsche Post World Net